Sparkassen Cup 2003 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых кортах с ковровым покрытием.

Турнир-2003 является 14-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Лейпциге с 22 по 28 сентября 2003 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в зале осенью того сезона.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ким Клейстерс (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анастасия Мыскина выигрывает свой 3й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Жюстин Энен-Арденн уступает свой 2й финал в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Светлана Кузнецова выигрывает свой 5й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Мартина Навратилова выигрывает свой 6й титул в сезоне и 172й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Sparkassen Cup

 WTA Тур 2003

 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Германия
Теннис
Сентябрь 2003 года
2003